Ercole Gnecchi – numismatico italiano
 Francesco Gnecchi – numismatico italiano
 Luisa Gnecchi – politica italiana
 Organtino Gnecchi Soldo – gesuita e missionario italiano
 Vittorio Gnecchi – compositore italiano